Miejscowości w USA:
 Licking – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
Gminy w USA:
 Licking (ang. Licking Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Licking (ang. Licking Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Blackford
 Licking (ang. Licking Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Licking (ang. Licking Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Licking (ang. Licking Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Licking (ang. Licking County) – w stanie Ohio